Jirō Yamagishi, joueur de tennis japonais
June Yamagishi, guitariste japonais
Norihiro Yamagishi, footballeur japonais
Ryōji Yamagishi, archéologue japonais
Ryōko Yamagishi, mangaka japonaise
Satoru Yamagishi, footballeur japonais
Shōji Yamagishi, critique photographique, conservateur et éditeur de magazine japonais
Yasuyo Yamagishi, footballeuse japonaise
Yutaka Yamagishi, footballeur japonais